Nous, les vivants (ou We the Livingen anglais) peut faire référence à :

 Nous, les vivants (We the Living), un roman écrit par Ayn Rand en 1934 ;
 Nous, les vivants (Noi vivi), un film italien réalisé par Goffredo Alessandrini en 1942, adapté du roman

 Nous, les vivants (Du levande), un film suédois réalisé par Roy Andersson en 2007 ;
 Nous, les vivants (We are the living), un recueil de nouvelles écrites par Erskine Caldwell en 1933 ;
 Nous les vivants, un recueil de poésie écrit par Stéphanie Filion en 2015 ;
 , groupe de rock américain (2006-2010).